Nucleus – brytyjski zespół jazzowo-progresywny, założony w 1969 roku przez Iana Carra
 Nucleus – drugi studyjny album szwedzkiej grupy rocka progresywnego Anekdoten z 1995 roku
 Nucleus – system operacyjny dla komputerów Mera 300
Zobacz też:
 jądro komórkowe (łac. nucleus)